Verschillende straten en parken genoemd naar Wilhelmina, koningin der Nederlanden van 1890 tot 1948:
 Wilhelminaplantsoen (Bussum)
 Wilhelminaplantsoen (Diemen)
 Wilhelminaplantsoen (Enkhuizen)
 Wilhelminaplantsoen (Hoorn)
 Wilhelminaplantsoen (Wassenaar)